FK Boekovina Tsjernivtsi (Oekraïens: Фк «Буковина» Чернівці) is een Oekraïense voetbalclub uit de stad Tsjernivtsi.

Geschiedenis 
De club werd in 1958 opgericht onder de naam Avangard Tsjernovtsi. In 1958 nam de club de naam Boekovina Tsjernovtsi aan. In 1991 speelde de club in de tweede klasse van de Sovjet-Unie en nadat het land verbrokkelde startte de club in de hoogste klasse Oekraïne, onder de Oekraïense naam Tsjernivtsi. In het eerste seizoen waren er twee reeksen van tien clubs en Boekovina werd zesde. Het volgende seizoen waren er nog zestien clubs en de club werd twaalfde. In 1994 werd de club gedeeld laatste met Metalist Charkov en degradeerde.

Na enkele seizoenen tweede klasse degradeerde de club. Na één seizoen promoveerde de club, maar dit werd gevolgd door een nieuwe degradatie. Van 2001 tot 2010 speelde de club in de derde klasse en kon dan opnieuw promoveren.

Eindstanden 
{| class="wikitable"
|-bgcolor="#efefef"
! Seizoen
! Klasse
! Pl.
! Wed.
! W
! G
! V
! DV
! DT
! Ptn
!Oekraïense voetbalbeker
!Nota’s
|-
|align=center| 1992
|align=center| Vysjtsja Liha "B"
|align=center|6
|align=center|18
|align=center|7
|align=center|4
|align=center|7
|align=center|17
|align=center|16
|align=center|18
|align=center|1/8 finale
|align=center|
|-
|align=center|1992-93
|align=center|Vysjtsja Liha
|align=center|12
|align=center|39
|align=center|9
|align=center|8
|align=center|13
|align=center|27
|align=center|32
|align=center|26
|align=center|1/16 finale
|align=center|
|-
|align=center|1993-94
|align=center| Vysjtsja Liha
|align=center|7
|align=center|34
|align=center|7
|align=center|6
|align=center|21
|align=center|25
|align=center|51
|align=center|20
|align=center|1/8 finale
|align=center bgcolor=red|Degradatie
|-
|align=center|1994-95
|align=center|Persja Liha
|align=center|15
|align=center|42
|align=center|16
|align=center|5
|align=center|21
|align=center|43
|align=center|45
|align=center|53
|align=center|1/64 finale
|align=center|
|-
|align=center|1995-96
|align=center|Persja Liha
|align=center bgcolor=silver|2
|align=center|42
|align=center|30
|align=center|5
|align=center|7
|align=center|83
|align=center|34
|align=center|95
|align=center|1/32 finale
|align=center|
|-
|align=center|1996-97
|align=center|Persja Liha
|align=center|9
|align=center|46
|align=center|19
|align=center|10
|align=center|17
|align=center|64
|align=center|51
|align=center|67
|align=center|1/16 finale
|align=center|
|-
|align=center|1997-98
|align=center|Persja Liha
|align=center|18
|align=center|42
|align=center|14
|align=center|11
|align=center|17
|align=center|36
|align=center|50
|align=center|53
|align=center|1/16 finale
|align=center|
|-
|align=center|1998-99
|align=center|Persja Liha
|align=center|18
|align=center|38
|align=center|6
|align=center|9
|align=center|23
|align=center|26
|align=center|68
|align=center|27
|align=center|1/128 finale
|align=center bgcolor=red|Degradatie
|-
|align=center|1999-00
|align=center|Droeha Liha "A"
|align=center bgcolor=gold|1
|align=center|30
|align=center|22
|align=center|7
|align=center|1
|align=center|65
|align=center|13
|align=center|73
|align=center|1/4 finale
|align=center bgcolor=green|Promotie
|-
|align=center| 2000-01
|align=center|Persja Liha
|align=center|18
|align=center|34
|align=center|6
|align=center|8
|align=center|20
|align=center|18
|align=center|41
|align=center|26
|align=center|1/16 finale
|align=center bgcolor=red|Degradatie

|-
|align=center|2001-02
|align=center|Droeha Liha "A"
|align=center|7
|align=center|36
|align=center|17
|align=center|8
|align=center|11
|align=center|40
|align=center|41
|align=center|59
|align=center|2de ronde
|align=center|
|-
|align=center|2002-03
|align=center|Droeha Liha "A"
|align=center|13
|align=center|28
|align=center|6
|align=center|6
|align=center|16
|align=center|20
|align=center|39
|align=center|35
|align=center|1/32 finale
|align=center|
|-
|align=center|2003-04
|align=center|Droeha Liha "A"
|align=center|12
|align=center|30
|align=center|8
|align=center|9
|align=center|13
|align=center|23
|align=center|36
|align=center|33
|align=center|1/32 finale
|align=center|
|-
|align=center|2004-05
|align=center|Droeha Liha "A"
|align=center|6
|align=center|28
|align=center|14
|align=center|6
|align=center|8
|align=center|33
|align=center|22
|align=center|48
|align=center|1/32 finale
|align=center|
|-
|align=center|2005-06
|align=center|Droeha Liha "A"
|align=center|6
|align=center|28
|align=center|13
|align=center|5
|align=center|10
|align=center|38
|align=center|33
|align=center|44
|align=center|1/16 finale
|align=center|
|-
|align=center|2006-07
|align=center|Droeha Liha "A"
|align=center|10
|align=center|28
|align=center|5
|align=center|12
|align=center|11
|align=center|22
|align=center|40
|align=center|27
|align=center|1/32 finale
|align=center|
|-
|align=center|2007-08
|align=center|Droeha Liha "A"
|align=center|4
|align=center|30
|align=center|17
|align=center|6
|align=center|7
|align=center|43
|align=center|23
|align=center|57
|align=center|Geen deelname
|align=center|
|-
|align=center|2008-09
|align=center|Droeha Liha "A"
|align=center|9
|align=center|32
|align=center|14
|align=center|2
|align=center|16
|align=center|29
|align=center|39
|align=center|44
|align=center|1/64 finale
|align=center|
|-
|align=center|2009-10
|align=center|Droeha Liha "A"
|align=center bgcolor=gold|1
|align=center|20
|align=center|15
|align=center|3
|align=center|2
|align=center|35
|align=center|12
|align=center|48
|align=center|1/64 finale
|align=center bgcolor=green|Promotie
|-
|align=center|2010–11
|align=center|Persja Liha
|align=center|7
|align=center|34
|align=center|17
|align=center|5
|align=center|12
|align=center|48
|align=center|45
|align=center|56
|align=center|1/32 finale
|align=center|
|-
|align=center|2011–12
|align=center|Persja Liha
|align=center|6
|align=center|34
|align=center|15
|align=center|12
|align=center|7
|align=center|38
|align=center|29
|align=center|57
|align=center|1/8 finale
|align=center|
|-
|align=center|2012–13
|align=center|Persja Liha
|align=center|4
|align=center|34
|align=center|16
|align=center|10
|align=center|8
|align=center|49
|align=center|33
|align=center|58
|align=center|1/32 finale
|align=center|
|-
|align=center|2013–14
|align=center|Persja Liha
|align=center|12
|align=center|30
|align=center|10
|align=center| 6
|align=center|14
|align=center|26
|align=center|36
|align=center|36
|align=center|1/16 finale
|align=center|
|-
|align=center|2014–15
|align=center|Persja Liha
|align=center|16
|align=center|30
|align=center|4
|align=center|3
|align=center|23
|align=center|24
|align=center|61
|align=center|15
|align=center|1/16 finale
|align=center bgcolor=red|Degradatie
|-
|align=center|2015–16
|align=center|Droeha Liha "A"
|align=center|4
|align=center|26
|align=center|13
|align=center|8
|align=center|5
|align=center|39
|align=center|22
|align=center|47
|align=center|1/32 finals
|align=center bgcolor=green|Promotie
|-
|align=center|2016–17
|align=center|Persja Liha
|align=center|16
|align=center|34
|align=center|8
|align=center|9
|align=center|17
|align=center|27
|align=center|40
|align=center|33
|align=center|1/32 finale
|align=center bgcolor=red|Degradatie
|-
|align=center|2017–18
|align=center|Droeha Liha "A"
|align=center|6
|align=center|27
|align=center|9
|align=center|	7
|align=center|11
|align=center|32
|align=center|	40
|align=center|34
|align=center|1/64 finale
|align=center|
|-
| align="center" |2018–19
| align="center" |Droeha Liha "A"
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|}

Externe links 
 Officiële site

Tsjernivtsi
Oblast Tsjernivtsi